Пятенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пятенко, Владимир Николаевич (род. 1974) — украинский футболист, защитник, ныне тренер.
 Пятенко, Иван Маркович (1913—1989) — советский военнослужащий. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза, сержант.